O Campeonato Paraibano de Futebol de 2003 foi a 95ª edição do campeonato estadual de futebol da Paraíba. Realizada pela Federação Paraibana de Futebol entre os dias 9 de Março e 3 de Agosto. O Botafogo Futebol Clube da cidade de João Pessoa foi o campeão, conquistando seu 25º título estadual.

Regulamento
Os seis clubes jogaram entre si em turno e returno. Em cada turno se classificaram quatro equipes para as semifinais e posteriormente para as finais de turno. Tanto no 1º como no 2º turno, as semifinais e as finais foram disputadas em duas partidas. O clube de melhor campanha joga por resultados iguais. Os campeões de cada turno fizeram a final do campeonato em duas partidas, com o clube de melhor campanha na classificação geral jogando por resultados iguais para ser o Campeão Paraibano. Caso um mesmo clube vencesse os dois turnos, seria o campeão.

Clubes participantes

Transmissão
A TV Correio detém exclusividade da transmissão dos jogos do Campeonato há vários anos. Os jogos são transmitidos geralmente nas noites de quarta-feira e nas tardes de domingo.

Em algumas ocasiões, a Federação Paraibana de Futebol muda os horários de alguns jogos para atender à grade da TV Correio. Isso acontece geralmente quando há conflito de horário entre jogos da Seleção Brasileira e do Campeonato. Nesses casos, o jogo é transmitido na quinta-feira.

Resultados
Para ler a tabela, a linha horizontal representa os jogos da equipe como mandante. A coluna vertical indica os jogos da equipe como visitante. Os resultados em azul correspondem ao primeiro turno e os resultados em vermelho correspondem ao segundo turno. As células com fundo dourado correspondem aos clássicos estaduais.

Premiação 

Campeonato Paraibano de Futebol
Futebol de 2003 no Brasil